Минеола — может означать:

  — род моли.

Топоним 
 США
  — некорпоративное сообщество в округе Ховард, штат Арканзас, США.
  — неинкорпорированная деревня и переписное место в Миллс-Каунти, штат Айова, США.
  — некорпоративное сообщество в западном округе Монтгомери, штат Миссури, США.
  — деревня в округе Нассау, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США.
  — город в Вуд-Каунти, штат Техас, США.
 Минеола — прежнее имя , Арканзас.

 Канада
  — город-призрак, расположенный в районе Оканаган Британской Колумбии.
 Минеола — район в Миссиссога, Онтарио.

Школы 
 Районы
  — район государственной школы, базирующийся в Минеоле, штат Техас (США).
  — район государственных школ, базирующийся в Минеоле, штат Нью-Йорк (США).

 Вузы
  — государственная средняя школа, расположенная в городе Минеола, штат Техас, в южной части округа Вуд и классифицируемая UIL как школа 3A.
  — средняя школа в Свободном школьном округе Минеола-Юнион, расположенная в Гарден-Сити-Парк, Нью-Йорк.

Станции 
  — станция в Минеоле, штат Техас, США, в настоящее время обслуживаемая компанией Amtrak Texas Eagle.
  — станция на главной линии железной дороги Лонг-Айленда в деревне Минеола, Нью-Йорк.

См. также 
 Миннеола